Чхеїдзе Зураб Амвросійович (нар. 13 травня 1930) — радянський грузинський державний і партійний діяч.
 Чхеїдзе Ніколоз (Чхеїдзе Микола Семенович) (1864—1926) — грузинський політик і державний діяч.
 Чхеїдзе Нуца Платонівна — грузинська акторка театру та кіно
 Резо Чхеїдзе — режисер.
 Петро Чхеїдзе — грузинський дипломат.
 Чхеїдзе Темур Нодарович (1943—2022) — радянський, грузинський і російський театральний режисер, актор.